brandnetelmotje
 coureurmotje
 purpermotje
 trompetmotje